Studenten-Weltspiele steht für sportliche Wettkämpfe: 

 Studenten-Weltspiele 1939 in Wien, damals Teil des faschistischen Deutschen Reiches
 allgemeiner für die Weltsportspiele der Studenten, die von 1910 bis 1957 unter verschiedenen Bezeichnungen stattfanden, siehe Universiade#Vorläufer-Veranstaltungen vor 1959
 teilweise im Deutschen auch für die ab 1959 alle zwei Jahre stattfindende Universiade